La sciabola individuale maschile dei giochi olimpici di Rio 2016 si è svolta il 10 agosto 2016 presso la Arena Carioca 3.

Programma

Risultati

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Scherma ai Giochi della XXXI Olimpiade